Yápige o Yápix (en griego Ἰάπυξ, transliterado también como Iápige o Iápix) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Yápige (hijo de Licaón), un príncipe arcadio, hijo de Licaón, el rey que fue convertido en lobo por hacer sacrificios humanos a Zeus.
Yápige (cretense), un hermano del cretense Icadio al que también se le atribuye haber fundado la colonia de Iapigia.
Yápige (hijo de Dédalo), un hijo de Dédalo y de una mujer cretense. Los cretenses que emigraron al sur de Italia recibieron por él el nombre de iapigios, confundiéndose por tanto con los dos personajes anteriores.
Yápige (hijo de Iaso), Iápix o Iapis, era un hijo de Iaso muy querido por el dios Apolo, que le otorgó el don de la profecía, el arte de saber tocar la lira y de la medicina. Esta última enseñanza fue la que más agradeció Iápix, obsesionado como estaba con prolongar la vida de su padre. También usó sus cualidades como médico para sanar a Eneas cuando este fue herido en la guerra contra Latino.

Referencias